Рафаел Надал је други пут освојио титулу. У финалу је победио Томаша Бердиха резултатом 6:3, 7:5, 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Рафаел Надал '''(победник)
  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Енди Родик (четврто коло)
  Робин Седерлинг (четвртфинале)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Фернандо Вердаско (прво коло)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Марин Чилић (прво коло)
  Томаш Бердих (финале)
  Михаил Јужњи (друго коло)
  Хуан Карлос Фереро (прво коло)
  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Јирген Мелцер ''(четврто коло)

<ol start="17">
 Иван Љубичић ''(прво коло)
 Сем Квери ''(четврто коло)
 Николас Алмагро ''(прво коло)
 Станислас Вавринка ''(прво коло)
 Гаел Монфис ''(треће коло)
 Фелисијано Лопез ''(треће коло)
 Џон Изнер ''(друго коло)
 Маркос Багдатис ''(прво коло)
 Томас Белучи ''(треће коло)
 Жил Симон ''(треће коло)
 Ернест Гулбис (повукао се због повреде)
 Алберт Монтањес ''(треће коло)
 Филип Колшрајбер ''(треће коло)
 Томи Робредо ''(прво коло)
 Виктор Ханеску (треће коло, предао меч)
 Жилијен Бенето ''(четврто коло)
 Филип Печнер ''(треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 Распоред мечева

Вимблдон 2010.
Вимблдон — мушкарци појединачно